Бархатиха — название нескольких населённых пунктов в России:

 Бархатиха — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Бархатиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Бархатиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.